Als Weltfußballer des Jahres 2017 werden die Gewinner folgender Auszeichnungen bezeichnet:

 Ballon d’Or 2017
 FIFA-Weltfußballer des Jahres 2017